Amitsukujuua bezeichnet:
 Amitsukujuua (Insel, Amitsukujuui), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Amitsukujuua (Insel, Nassuttooq), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland